Podlipki – kolnia wsi Górany w Polsce
 Podlipki – wieś  w obwodzie grodzieńskim na Białorusi
Podlipki  – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyński, w sielsowiecie Łużki.
Podlipki – dawny folwark. Obecnie część Jazna na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.
Podlipki – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.
Podlipki – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Ciecierki.
 Podlipki – dawna nazwa miasta Korolow w Rosji, ze stacją kolejową Podlipki-Dacznyje
 Podlipki  – wieś na Ukrainie